Bauer Péter (Budapest, 1998. március 9. –) magyar labdarúgóhátvéd.

Pályafutás
2009 és 2010 között az MTK Hungária U12-es csapat játékosa volt. 
2010-ben került az Újpest akadémiájára. 2010 és 2016 között itt nevelkedett.

Újpest
2015. szeptember 16.-án került az NBIII– Keleti csoportjában szereplő Újpest II-höz. 2016-ban be is mutatkozott a felnőttek között. 2016. január 8-án az Újpest első csapata profi szerződést kötött vele. Eddig az első csapatban még nem lépett pályára. Az NBIII-ban szereplő Újpest II-nél szerepel.

Jegyzetek

Források 
transfermarkt.com 

1998-ban született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Újpest FC labdarúgói